Silvana peut désigner : 

 Silvana, un prénom féminin ;
 Silvana, une jument de sport ;
 , un opéra de Carl Maria von Weber créé en 1810.